Jaime Rodríguez Zavaleta (Lima, 17 de diciembre de 1973) es un poeta peruano, periodista cultural y editor, exdirector de la revista literaria Quimera.

Biografía 
En Perú, trabajó como reportero gráfico en Caretas y El Sol, y como redactor en la revista Somos del periódico El Comercio. En 2003 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Telefónica. Ese mismo año se mudó a Barcelona.

Residió en Barcelona entre los años 2004 y 2011, año en que se trasladó a Madrid.

En España, fue miembro del consejo de redacción y editor de poesía de la desaparecida revista Lateral. Entre los años 2006 y 2009 fue codirector de la revista literaria Quimera junto con los escritores Juan Trejo y Jorge Carrión, y entre 2009 y 2013 fue su director. Colabora como crítico literario en diversas publicaciones. Es autor de dos libros de poemas. Es profesor de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès y editor del sello independiente Esto No es Berlín.

Obra poética

Las ciudades aparentes 
Poemario publicado por Colmillo Blanco en Lima, Perú, en 2001.

Canción de Vic Morrow 
Poemario de temática bélica y espíritu retro publicado por Alción Editora en Córdoba, Argentina, en 2009; por Solar en Lima, Perú y Trea en España, en 2011.
“El asunto empieza con una vieja serie de TV sobre la Segunda Guerra Mundial. Una serie que, tantos años después, revela una inocencia que desencadena un juego: los niños de un barrio del Rímac de inicios de los ochenta son también los soldados que matan y mueren, que tienen miedo y rabia. A veces también hambre”, precisa el periodista Diego Otero en la contracarátula del libro.

Referencias

Enlaces externos 
Web de la revista literaria Quimera
Relato Ven, toca a nuestra puerta, en The Barcelona Review

Poetas en español
Poetas de Perú
Poetas del siglo XXI